Biografies:
 Primer cognom:
 Jaume Matas i Palou (Palma, 1956), polític mallorquí president del Govern de les Illes Balears 
 Jordi Matas i Queralt (Barcelona, 1947), dissenyador gràfic 
 Maria Teresa Matas Miralles (Tortosa, 1947) artista plàstica catalana 
 Mateu Matas Ordinas (Santa Margalida, 1982), glosador mallorquí
 Vicenç Matas Morro (Palma, 1935), alt funcionari de l'administració de les Illes Balears 
 Segon cognom:
 Antoni Barata i Matas (Matadepera, 1772 – Tarifa, 1850), polític català 
 Enric Aguilar i Matas (Barcelona, 1932), compositor de sardanes 
 Enric Guitart i Matas (Barcelona 1909 - 1999), actor de teatre i de cinema català 
 Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), escriptor català 
 Jaume Baltasar i Matas (Olesa de Montserrat, 1850 - Barcelona, 1922), metge 
 Josep Vergés i Matas (Palafrugell, 1910 - Barcelona, 2001), editor català 
 Mateu Cladera Matas (Santa Margalida, Mallorca, 1941), advocat mallorquí 
 Miquel Gassiot i Matas (Barcelona, 1937), químic català 
 Miquel Ramon Matas (Puigpunyent, 1962), polític balear 
 Pelagi de Camps i de Matas (Figueres, 1828 – Barcelona, 1889), terratinent i polític català, marquès de Camps de Mata
 Pilar Pifarré i Matas (Barcelona, 1955), política catalana 
 Toponímia:
 El Mas de les Mates o Lo Mas de las Matas (aragonès), Mas de las Matas , municipi de l'Aragó, a la comarca del Baix Aragó
 Joarilla de las Matas, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villamoratiel de las Matas, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó